Die Rad-Bundesliga 2021 war eine Rennserie, die vom Bund Deutscher Radfahrer ausgerichtet wurde.

Insgesamt waren rund 665 Sportlerinnen und Sportler aus 63 verschiedenen Mannschaften gemeldet, die in drei verschiedenen Ligen gegeneinander antraten. Der Terminkalender war wegen der Corona-Pandemie erneut schmaler als in den Jahren vor 2020. So standen für die Männer nur sechs Termine auf dem Programm.

Bei den Männer siegte der Neusser Dominik Bauer, der im Jahr zuvor deutscher Bergmeister der U23 geworden war. Bei den Frauen entschied Helena Bieber vom RSV Braunschweig die Einzelwertung für sich, beste Juniorin war Linda Riedmann. Bei den männlichen Junioren errang Luis-Joe Lührs den Gesamtsieg.

Termine

Resultate

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Radsportveranstaltung 2021
2021
Sportsaison 2021